Шерали Юлдашев (; ) — киргизский и шведский футболист, нападающий клуба «ДФК Дайнава» и национальной сборной Киргизии.

Карьера

Начало карьеры 
Воспитанник футбольной академии шведского клуба «Норрчёпинг». В июле 2017 года футболист перешёл в клуб «Ассириска» из города Норрчёпинг, вместе с которым выступал в четвёртом дивизионе шведского футбола. В феврале 2018 года футболист продлил контракт с клубом на 2 года. Но протяжении 3 сезонов футболист был одним из ключевых игроков клуба. Затем в период с 2020 года и по 2021 год выступал в пятом дивизионе шведского футбола в таких клубах как «Смедбю АИС» и «Слейпнер». За последний отличился 24 забитыми голами в 18 матчах.

«Умео» 
В феврале 2022 года футболист перешёл в клуб «Умео». Контракт с футболистом был заключён на 2 года. Дебютировал за клуб 3 апреля 2022 года в матче против клуба «Васалундс». Дебютный гол за клуб забил 26 мая 2022 года в матче против клуба «Тебю», также отличившись результативной передачей. Футболист закрепился в основной команде клуба, чередуя матчи в стартовом составе и со скамейки запасных. По итогу сезона отличился 2 забитыми голами и результативной передачей.

«ДФК Дайнава» 
В феврале 2023 года футболист перешёл в литовский клуб «ДФК Дайнава». Дебютировал за клуб 4 марта 2023 года в матче против клуба «Хегельманн».

Международная карьера 
В сентябре 2022 года футболист получил вызов в национальную сборную Киргизии. Дебютировал за сборную 24 сентября 2022 года в товарищеском матче против сборной России.

Примечания 

Футболисты Киргизии
Футболисты Швеции
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Ассириска» Норрчёпинг
Игроки ФК «Смедбю АИС»
Игроки ФК «Слейпнер»
Игроки ФК «Умео»
Игроки ФК «Дайнава» (2016)